Hoope kan verwijzen naar een van de volgende plaatsen in Nedersaksen:

 Hoope (Hagen im Bremischen) plaats in Landkreis Cuxhaven
 Hoope (Bergen) - deel van de stad Bergen in Landkreis Celle
 Hoope (Neuenkirchen) - plaats in Landkreis Diepholz